Løren (Oslo), een buurt in Oslo
Løren (metrostation), een station van de metro van Oslo